Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1999 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Jana Novotná. Das Finale bestritten Lindsay Davenport und Corina Morariu gegen Mariaan De Swardt und Olena Tatarkowa. Dieses gewannen Davenport und Morariu in zwei Sätzen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1999